Bèstia era un cognomen romà de família de la gens Calpúrnia. Els principals personatges que el van portar van ser:

 Lluci Calpurni Bèstia, tribú de la plebs i cònsol
 Lluci Calpurni Bèstia el jove, magistrat i conspirador romà

Referències 

Cognoms romans